New York, New York kan avse:

 New York, New York – staden New York i delstaten New York, se New York
 New York, New York (film) – amerikansk film från 1977 av Martin Scorsese
 New York, New York (sång) – en sång från filmen
 New York, New York (On The Town) – en sång från musikalen On the Town och filmen New York dansar
 New York, New York, Las Vegas – ett hotell/kasino i Las Vegas i Nevada i USA

Se även
 New York (olika betydelser)